Mela (Còrsega), municipi francès, a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud
 Mela (pel·lícula), pel·lícula índia del 2000
 Biografies:
 Marc Anneu Mela, el fill més jove del retòric Marc Anneu Sèneca 
 Fabi Mela, jurista romà 
 Pomponi Mela, geògraf romà